Американский штат Иллинойс состоит из 102 округов<ref>Округа Иллинойса  на сайте uscounties.org</ref>. По данным на 2011 год население штата составляло 12 869 257 человек, то есть в одном округе в среднем проживало 126 169 человек. Площадь штата составляет 149 998 км², то есть средняя площадь округа составляет 1470,6 км², а средняя плотность населения — 85,5 человека на квадратный километр.

Столица штата (Спрингфилд) располагается в округе Сангамон, крупнейший город штата (Чикаго) — в округе Кук.

 Этимология, «рекордсмены» 
Большинство округов Иллинойса названы в честь полководцев Войны за Независимость, Сражения при Типпекану и Англо-американской войны. Несколько округов названы в честь известных конфедератов, и ни один — в честь «северян»: это объясняется тем, что раньше Иллинойс был частью крайне конфедеративной Колонии Виргиния, и ни одного нового округа не было образовано после победы «северян» над «южанами» в 1865 году. Два округа носят названия индейских племён, один — растения, важного в продовольственном смысле для коренных американцев. В Иллинойсе два округа носят названия в честь одного и того же человека: Де-Уитт и Клинтон — названные в память о натуралисте, политике, сенаторе и губернаторе Нью-Йорка Девитте Клинтоне ().

Самый старый округ — Сент-Клер, образованный в 1790 году, самые молодые — Дуглас и Форд, образованные в 1859 году.

Самый густонаселённый округ — Кук с населением 5 217 080 человек (40,5 % всего населения штата), самый малочисленный — Хардин, с населением 4281 житель.

Самый крупный округ — Маклейн, его площадь составляет 3065 км², самый маленький — Патнам, чья площадь равна 415 км².

 Список округов 

 Примечания 

 Ссылки 

 Округа Иллинойса на сайте countystate.info
 Округа Иллинойса на сайте genealogytrails.com
 Происхождение названий округов Иллинойса на сайте genealogytrails.com
 «Происхождение и развитие округов Иллинойса» на сайте cyberdriveillinois.com (кэшированная HTML-версия файла, автоматически созданная Google при сканировании документов Интернета)
 Население Иллинойса по округам на сайте quickfacts.census.gov
 Кликабельная карта Иллинойса на сайте quickfacts.census.gov
 Изменения границ округов Иллинойса с 1790 года до наших дней на сайте ''maps.ilgw.org

 
Иллинойс
Округа